Il doppio del Bet-at-home Cup Kitzbühel 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

František Čermák e Julian Knowle erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Knowle ha fatto coppia con Leonardo Mayer, mentre Čermák ha partecipato con Lukáš Dlouhý. Knowle e Mayer sono stati sconfitti al primo turno da Daniel Brands e Michal Mertiňák. Čermák e Dlouhý hanno raggiunto la finale ma è stato sconfitto da Martin Emmrich e Christopher Kas per 6-4, 6-3.

Teste di serie

  František Čermák /  Lukáš Dlouhý (finale)
  Daniele Bracciali /  Filip Polášek (primo turno)

  Oliver Marach /  Fernando Verdasco (semifinale)
  Martin Emmrich /  Christopher Kas (campioni)

Wildcard

  Carlos Becke /  Philipp Kohlschreiber (primo turno)

  Gerald Melzer /  Jürgen Melzer (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bet-at-home Cup Kitzbühel 2013
ATP World Tour 2013